Polska:
 Telaki – wieś  w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Kosów Lacki
 Telaki (gromada)
 Telaki (przystanek kolejowy)
Białoruś
 Telaki (obwód brzeski)
 Telaki (obwód grodzieński)